Freestyle kan betyde flere ting:
Freestyle (svensk band) er et svensk band der var populær i 1980'erne. 
Freestyle (rap) er en form for rap, hvor to rappere kæmper mod hinanden.
Freestyle (film) er en film fra 2000.
Freestyle (amerikansk rapper)

Flere sportsgrene har disciplinen freestyle:
Faldskærmsudspring – Freestyle (faldskærmsudspring)
Freestyle fodbold
Freestyle (skisport)
Svømning – Fri svømning
Windsurfing – Freestyle (windsurfing)

På svensk 
På svensk er en freestyle en transportabel kassettebåndafspiller, fx en Walkman.